Хуан Карлос Медина Алонсо (; род. 22 августа 1983 года в Торреоне, Мексика) — мексиканский футболист, крайний полузащитник.

Клубная карьера 
Медина — воспитанник клуба «Атлас». 31 августа 2003 года в матче против Эстудиантес Текос он дебютировал за команду в мексиканской Примере. В 2008 году Хуан Карлос перешёл в «Америку». 28 июля в матче против «Сантос Лагуна» он дебютировал за новый клуб. В 2009 году Медина на правах аренды перешёл в «Монтеррей». 10 мая в матче против УНАМ Пумас он дебютировал за новый клуб. 17 января 2010 года в поединке против «Индиос» Медина забил свой первый гол в чемпионате Мексики. В том же сезоне он помог клубу выиграть Апертуру.

Следующий год Хуан Карлос провёл на правах аренды за «Сан-Луис». 25 июля в поединке против бывшего клуба «Монтеррея» он дебютировал за новую команду. 17 октября в матче против «Керетаро» Медина забил свой первый гол за «Сан-Луис». По окончании аренды о вернулся в «Америку». В 2013 году Медина стал чемпионом Мексики во второй раз выиграв в составе столичного клуба Клаусуру.

Летом 2014 года Хуан вернулся в Атлас и выступал за команду два сезона. Летом 2016 года Медина присоединился к «Тихуане». 16 июля в матче против «Монаркас Морелия» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2003 году в составе молодёжной сборной Мексики Медина принял участие в молодёжном чемпионате мира в ОАЭ.

10 ноября 2004 года в товарищеском матче против сборной Гватемалы Хуан Карлос дебютировал за сборную Мексики.

Летом 2015 года Медина попал в заявку на участие Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Боливии, Чили и Эквадора.

Достижения 
Командные

 «Монтеррей»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2009

 «Америка»
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на MedioTiempo 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Сан-Луис»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Тихуана»
Игроки ФК «Лобос БУАП»